Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Antonin – Alpi Marittime
Saint-Antonin – Gers
 Saint-Antonin-Noble-Val